Prästgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

Prästgrundet, Korsholm, Österbotten, 
Prästgrundet, Salo, Egentliga Finland,

Sverige 

Prästgrundet, Söderhamns kommun, Gävleborgs län,

Se även
Prästgrunden
Prostgrund